Ambrosius Francken (I) (1544–1618), een Vlaams kunstschilder uit de barokperiode
 Ambrosius Francken (II) (1590–1632), een Vlaams kunstschilder uit de barokperiode, neef van Ambrosius I